Lynceus (zoon van Aigyptos), zoon van Aigyptos
Lynceus (Argonaut), een van de Argonauten en een van de moordenaars van Polydeuces
Lynceus van Samos, schrijver en broer van de historicus Duris van Samos
Lynceus (geslacht), geslacht van kreeftachtigen